Republik Benin bezeichnet:
 Benin, einen Staat in Westafrika (amtliche Langform der Staatsbezeichnung)
 einen sehr kurzlebigen, 1967 ausgerufenen Staat auf dem Staatsgebiet Nigerias, die Republik Benin (1967)